Њанга (град)
 Њанга (национални парк)
 Њанга (река)

Њ